hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Dodge (ang. Dodge County) w USA, w stanie Wisconsin